Куддалор:

 Куддалор — город в штате Тамилнад, Индия.
 Куддалор — округ в штате Тамилнад, Индия.